Ликата (, ) — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, подчиняется административному центру Агридженто.

Население составляет 38 812 человек (на 2004 г.), плотность населения — 196 чел./км². Занимает площадь 178 км². Почтовый индекс — 92027. Телефонный код — 0922.

Покровителем населённого пункта считается Ангел Кармелит. Праздник ежегодно отмечается 5 мая.

На территории коммуны в Средиземное море впадает длиннейшая река Сицилии Сальсо.

Знаменитые личности 
Небесным покровителем Ликаты является известный католический святой Ангел Кармелит, убитый здесь еретиком в 1225 году.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта